Meciurile din Grupa D a Campionatului Mondial de Fotbal 2010 se vor juca între 13-23 iunie 2010. Grupa este formată din Germania, Australia, Serbia și Ghana. 

Câștigătorii acestei grupe vor merge mai departe și vor juca cu locul 2 din Grupa C.

Serbia v Ghana

Germania v Australia

Germania v Serbia

Ghana v Australia

Ghana v Germania

Australia v Serbia

Referințe 

Grupa D